Жустін Енен-Арденн і Меган Шонессі були чинними чемпіонrами, але цього разу Енен-Арденн не брали участі, а натомість розпочала свій сезон турніром у Сіднеї. Шонессі грала в парі з Ай Суґіяма і вони досягнули чвертьфіналу, з якого змушені були знятись.

Світлана Кузнецова і Мартіна Навратілова виграли титул, у фіналі перемігши пару Наталі Деші і Емілі Луа з рахунком 6–4, 6–4. Це був 4-й титул для Кузнецової та 167-й для Навратілової в їхніх відповідних кар'єрах у парному розряді.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Rounds 

Uncle Tobys Hardcourts, парний розряд
Uncle Tobys Hardcourts 2003